Cuba‐libre é uma bebida alcoólica feita à base de rum, refrigerante de cola e limão.

Televisão
 Cuba Libre (série de televisão), série portuguesa de 2022.

Literatura
 Cuba Libre, o romance de Elmore Leonard, de 1998.
 Cuba Libre, Desejo de liberdade, o romance de Tânia Ganho, de 2007.
 Cuba Libre, A arte de sobreviver a Fidel Castro, a biografia de Yoani Sánchez, de 2010.

Outros usos
 República de Cuba (1902–1959), um período de história cubana.

Desambiguação